Porta San Marco steht für:

Stadttore in Italien:
 Porta San Marco (Livorno) in Livorno
 Porta San Marco (Reggio nell’Emilia) in Reggio nell’Emilia
 Porta San Marco (Siena) in Siena
 Porta San Marco (Spoleto) in Spoleto

Sonstiges:
 Porta San Marco, Gemeinde, in Pistoia eingemeindet